Октя́брьский — село в Глазовском районе Удмуртской республики.

Административный центр муниципального образования «Октябрьское» со статусом сельского поселения.

География 
Село расположено в 12 км юго-восточнее административного центра района — города Глазова. На высоте 155 метров над уровнем моря.
Через Октябрьский проходит старый Сибирский тракт, также село находится в 1 км от дороги регионального значения  «Ижевск — Игра — Глазов».
 Улицы

 Ближайшие населённые пункты
 на северо-запад в 2 км деревня Умск;
 на восток в 2 км деревня Омутница;
 на юг в 2 км деревня Якшино.

История 
В январе 1942 года на неплодородных землях колхозов «Путь к коммунизму» и «Выль уж» было организовано подсобное хозяйство «Чепца» глазовского патронного завода. Первое время рабочих размещали в деревне Умск. Параллельно с культивацией новых земель, шло строительство хозяйственной инфраструктуры поселка.

После окончания Великой Отечественной войны на строительство поселка были привлечены заключенные. В конце 1947 года из Поволжья были привезены немецкие семьи, которых в неизвестном направлении тайно вывезли из поселка в одну из ночей 1949 года.
Поселок расположился у оврага, на дне которого бил родник, единственный в то время источник воды. Застройку поселка начали по одну сторону оврага. Выстроили баню, магазин, столярную мастерскую, фермы, овощехранилища, несколько домов. Столовая располагалась в армейской палатке, а медпункт — в низком бараке, в соседних комнатах которого проживали люди. Из Глазова было привезено несколько старых разобранных домов. Первую улицу в поселке назвали Центральной.

В 1950 году в посёлок электрофицировали. Электричество вырабатывал дизельный двигатель. В 1953 году появился водопровод. Началось строительство новой улицы — Овражной, которая позже она стала носить имя В. И. Чапаева. Позднее появились улицы Пушкина, Ломоносова, Мира, Нагорная. С 1955 года строились, в основном, кирпичные здания. Были построены клуб, медпункт, баня и магазин. Был поставлен памятник И. А. Наговицыну, в честь которого была названа ещё одна благоустроенная улица. В 1957 году на базе патронного завода был создан Чепецкий механический завод. А в мае на землях подсобного хозяйства и вошедшего в его состав колхоза «Выль Уж» образован совхоз «40 лет Октября». В совхоз вошли деревни Омутница, Якшино, Савапи. Поселок получил название Октябрьский.

В 1962-1963 годах были построены первые благоустроенные каменные многоквартирные дома, а также оборудована центральная котельная.

В феврале 1976 года совхоз «40 лет Октября» укрупнился за счет земель и имущества колхоза «Родина». В составе колхоза «Родина» к совхозу отошли деревни Трубашур, Гондырево, Покровка, Емельяновка, Сепыч, Котнырево. Совхоз «40 лет Октября» переименован в совхоз «Октябрьский». Период 70х-80х годов стал наиболее интенсивным периодом развития посёлка, были застроены улицы Школьная, Полевая, Советская, переулок Новый.

После распада СССР появились улица Удмуртская и Подлесная, полностью застроенные частными домами. С 2010 года после череды передач с баланса на баланс ООО «Октябрьский» вошло в состав сельхозпредприятий Глазовского района. С недавнего времени посёлок переименован в сельское поселение, тем самым превратившись в своём официальном названии в «смысловую кляксу» — село Октябрьский.

Население

Транспорт 
Основное транспортное сообщение села осуществляется через трассу . Основная масса дорог в селе из бетонных плит, остальные преимущественно грунтовые. Имеется рейсовое автобусное сообщение с районным центром Глазов.
Маршруты:
 Глазов — Октябрьский;
 Глазов — Октябрьский — Трубашур.
В 2 км на восток от села по старому Сибирскому тракту находится остановочный пункт «Остановочный пункт 1177 км» Горьковской железной дороги РЖД с перроном — остановка пассажирских пригородных поездов, курсирующих между поселками Яр и Балезино (до 2013 года осуществлялось прямое сообщение Киров — Балезино). С 20 января по 17 ноября 2014 года пригородного сообщения на участке между Глазовом и Балезино не осуществлялось.
В 2015 году курсировали 4 пригородных поезда в сутки (поезда № 6401, 6402, 6403, 6410), делающие остановку в «Остановочном пункте 1177 км», — 2 поезда в сторону Яра и 2 — в сторону Балезино.

Люди, связанные с Октябрьским 
 Иосиф Алексеевич Наговицын (1888—1937) — советский государственный деятель, родился в соседней деревне Омутница

Топографические карты

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района
Глазовский район